Existuje více významných lidí se jménem Aristoklés:

 Platón – řecký filosof, jehož vlastní jméno bylo Aristoklés, známější je však pod přezdívkou Platón
 Aristoklés z Messiny – řecký peripatetický filosof žijící pravděpodobně v 1. stol. po Kr., snad učitel Alexandra z Afrodisiady
 Aristoklés z Pergamu – řecký filosof 2. stol. po Kr., zprvu peripatetik, později sofista
 Aristoklés z Kidónie – řecký sochař 5. – 4. stol. př. Kr.
 Aristoklés ze Sikyónu – řecký sochař 4. stol. př. Kr., vnuk Aristokla z Kidónie